Та́дас Вискупа́йтис (; ) — литовский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Литвы участник десяти  (лучший результат — пятнадцатое место в ). В составе смешанной парной сборной Литвы участник двух  (лучший результат — двадцать четвёртое место в ).

В «классическом» кёрлинге играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Занимается кёрлингом с 2008.

Координатор оргкомитета по проведению в Вильнюсе в мае 2022 турнира дивизиона C .

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Tadas Vyskupaitis - Rekvizitai.lt
 Tadas Vyskupaitis #128228 | Professional Disc Golf Association
 

Тренеры по кёрлингу Литвы
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Литвы